Miquelon (eiland), een eiland van Saint-Pierre en Miquelon
Miquelon-Langlade, een gemeente op Saint-Pierre en Miquelon
Miquelon (plaats), de hoofdplaats van het eiland en de gemeente